La Ferme en folie peut désigner :

 La Ferme en folie (Barnyard), un long-métrage d'animation américain de Steve Oedekerk sorti en 2006 ;
 La Ferme en folie (Back at the Barnyard), une série télévisée d'animation de Steve Oedekerk, spin-off du précédent ;
La Ferme en folie, un jeu vidéo d'action pour consoles, inspiré du long-métrage et sorti en 2006.